Села:
 Новопетрівське — Миколаївська область, Новоодеський район
 Новопетрівське — Чернігівська область, Талалаївський район

 Новопетрівське — колишнє село Васильківського району Дніпропетровської області, знято з обліку рішенням Дніпропетровської обласної ради від 11 березня 1993 року
 Новопетрівське — колишня назва села Тернове (Дніпропетровська область, Покровський район)
 Новопетрівське — колишня назва села Садове (Донецька область, Амвросіївський район, Благодатнівська сільська рада)
 Новопетрівське — колишня назва села Вільхівчик (Донецька область, Амвросіївський район)

Див. також 
 Новопетровське